Xaçmaz kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Xaçmaz (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Khachmaz Rayon, 
 Xaçmaz Rayonu, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar